Ян Яблоно́вский () — представители польского княжеского Яблоновский: Яблоновский, Ян Каетан (1699—1764) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, князь Священной Римской империи (с 1743 года), фельдмаршал австрийской армии, гранд Испании.
 Яблоновский, Ян Станислав (1600—1647) — государственный деятель Речи Посполитой, подчаший великий коронный, мечник великий коронный, маршалок двух сеймов.
 Яблоновский, Ян Станислав (1669—1731) — государственный деятель Речи Посполитой, писатель, хорунжий великий коронный, канцлер великий коронный, внук предыдущего, дядя польского короля Станислава Лещинского.